Der Skisprung-Weltcup 2010/11 (offizieller Sponsorname: BAUHAUS FIS Weltcup Skispringen 2010/11) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 27. November 2010 und dem 20. März 2011 ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Es waren 26 Einzel- und 5 Teamwettbewerbe an 16 verschiedenen Orten in Europa und Asien angesetzt. Die beiden in Harrachov geplanten Einzelspringen mussten wegen des Windes abgesagt werden. Eines der Springen wurde in Engelberg nachgeholt, das andere in Zakopane, sodass sich die Anzahl der Einzelwettbewerbe nicht veränderte. Die Termine wurden beim FIS-Kongress 2010, der vom 31. Mai bis zum 5. Juni 2010 im türkischen Antalya stattfand, endgültig festgelegt.

Titelverteidiger des Gesamtweltcups war der Schweizer Simon Ammann, Vorjahressieger des Skiflug-Weltcups der Slowene Robert Kranjec. Der Titelverteidiger der Nationenwertung war Österreich. Thomas Morgenstern gewann den Gesamtweltcup 393 Punkte vor Ammann, die kleine Kristallkugel ging an Gregor Schlierenzauer. Für beide war es der jeweils zweite Triumph. Die Nationenwertung gewann zum wiederholten Mal Österreich mit neuem Punkterekord.

Reglement-Änderungen 
Die in der Vorsaison bei ausgewählten Wettbewerben getestete Regel mit veränderlicher Anlauflänge und Punktabzügen oder -Gutschriften für veränderte Windbedingungen, wurde ab dieser Saison regulär bei allen Wettkämpfen des Weltcups angewandt. Im Gegensatz zur Testphase des Vorjahres war aber ein einstimmiger Beschluss der Jury notwendig, um die Anlauflänge zu verkürzen.

Daneben wurden die Regeln zum Schanzenbau überarbeitet. Künftig darf bei Skiflugschanzen der maximale Höhenunterschied zwischen Schanzentisch und dem niedrigsten Punkt des Auslaufes 135 Meter (bisher 130 Meter) betragen. Durch diese Neuregelung wurde der Ausbau des Vikersundbakkens zur HS225 ermöglicht.

Aufgrund der Nordischen Skiweltmeisterschaften in Oslo entfiel in dieser Saison das Nordic Tournament.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Einzelergebnisse 

Legende

Wertungen

Teilnehmende Nationen 
Am Weltcup nahmen Springer aus 21 Ländern teil. In der Regel wurden Springer aus den Nationalkadern der Nationen in den Weltcups eingesetzt, diese sind im Folgenden aufgeführt. Gelegentlich starteten aber auch Athleten ohne Kaderstatus im Weltcup, vor allem über die Regelung der Nationalen Gruppe.

Bulgarien 
Im bulgarischen Juniorenteam befanden sich drei Springer, weitere fünf im Nachwuchskader.

Deutschland 
Im deutschen Team waren 25 Springer in den Lehrgangsgruppen 1a, 1b und 1c aufgeteilt. Daneben befanden sich weitere 31 Springer mit Kaderstatus in den Lehrgangsgruppen 2a und 2b.

Estland 
Das estnische Team bestand aus zehn Springern in zwei Kadern.

Finnland 
Im finnischen Team befanden sich 21 Springer, die auf drei Trainingsgruppen verteilt waren.

Frankreich 
Das französische Team bestand aus sieben Athleten, die in zwei Trainingsgruppen aufgeteilt waren.

Italien 
Das italienische Team bestand aus 13 Athleten, die in drei Teams aufgeteilt waren.

Japan 
Das japanische Team bestand aus 30 Athleten, die in drei Teams aufgeteilt waren.

Kanada 
Das kanadische Team bestand aus fünf Springern in zwei Kadern.

Kasachstan 
Das kasachische Team bestand aus 19 Athleten. Sie waren nicht in Teams eingeteilt.

Norwegen 
Das norwegische Team bestand aus 13 Athleten, die in zwei Teams aufgeteilt waren.

Österreich 
Das österreichische Team bestand aus 25 Athleten, die in vier Kader aufgeteilt waren.

Polen 
In Polen gab es die besondere Situation, dass Adam Małysz, obwohl er formell zum A-Kader gehörte, mit einem eigenen privaten Trainerteam arbeitete.

Russland 
Im russischen Team waren 36 Athleten in vier Kadern.

Schweden 
Das schwedische Team bestand aus sieben Springern in zwei Kadern.

Schweiz 
Das Schweizer Team bestand aus 10 Springern, die in drei Trainingsgruppen aufgeteilt waren.

Slowakei 
Im slowakischen Team waren drei Springer in zwei Kadern.

Slowenien 
Im slowenischen Team befanden sich 24 Springer.

Südkorea 
Das südkoreanische Team bestand aus fünf Athleten. Sie waren nicht in Kader eingeteilt.

Tschechien 
Zehn tschechische Springer sprangen im Weltcup.

Ukraine 
Das ukrainische Team bestand aus sechs Athleten. Sie waren nicht in Kader eingeteilt.

Vereinigte Staaten 
Das Team der Vereinigten Staaten bestand aus sechs Springern.

Trainer 
Folgende Cheftrainer betreuten die Nationalmannschaften:

Mika Kojonkoski beendete sein Engagement bei den Norwegern. Außerdem löste beim russischen Team Richard Schallert unmittelbar nach Saisonende Alexander Swiatow als Cheftrainer ab. Des Weiteren zog sich Hannu Lepistö wie sein Schützling Adam Małysz aus dem Skisprungsport zurück.

Karriereenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zudem legte Anders Jacobsen eine Karrierepause ein. Auch Harri Olli und Janne Ahonen verkündeten das Ende ihrer Karriere, Olli gab allerdings im Sommer 2012 sein Comeback und Ahonen kehrte im Sommer 2013 zurück.

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2010
 Skisprung-Continental-Cup 2010/11

Weblinks

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 2010/11
2010/11